Театр ледовых миниатюр — советский и российский театр на льду.

Деятельность 

В 1986 году известнейший российский фигурист, чемпион Европы, заслуженный мастер спорта СССР, заслуженный тренер России Игорь Бобрин создал первый в мире театр, превративший фигурное катание в уникальный синтез театрального действа и ледового балета. Ставший абсолютно новым жанром, театр вот уже более трех  десятилетий не перестает восхищать маститых критиков и зрителей во всем мире.

Все эти годы ведущими солистами театра остаются олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира, пятикратные чемпионы Европы, чемпионы мира среди профессионалов Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.

Театр с успехом гастролировал в 50 странах мира, и его спектакли посетили более 9 000 000 зрителей

За время существования Театра  ледовых миниатюр под руководством Игоря Бобрина были созданы  следующие спектакли:

 Немое кино, или Размышления  на тему Чарли Чаплина
 Фауст- XX век
 Распутин. Постфактум
 Авантюра, Еврейская баллада
 Талисман
 Улица рок-н-роллов
 Мы любим классику
 Алиса в стране чудес
 Танго нашей жизни
 Звуки джунглей
 Щелкунчик
 Золушка
 Мэри Поппинс
 Ромео и Джульетта
 Снежная королева
 Лебединое озеро
 Бесконечность (ледовая опера)
 Белоснежка
 Кармен
 Спартак
 Птица счастья

Труппа 
Оригинальная хореография, уникальный стиль и сложные драматические построения прославили театр во всем мире. Список гостей-исполнителей включает многих чемпионов СССР,  Европы и мира, а также чемпионов Олимпийских игр. Среди них:: Елена Валова и Олег Васильев, Ирина Воробьёва и Игорь Лисовский, Марина Пестова и Марат Акбаров, Лариса Селезнёва и Олег Макаров, Марина Ельцова и Андрей Бушков, Оксана Казакова и Артур Дмитриев, Елена Бережная и Антон Сихарулидзе, Кира Иванова, Владимир Котин, Алексей Урманов, Мария Бутырская, Ирина Слуцкая, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Алексей Ягудин, Евгений Плющенко, Дмитрий Дмитренко, Алёна Савченко и Робин Шолковы, Радка Коваржикова и Рене Новотны, Юко Кавагути и Александр Смирнов, Елена Радионова, Евгения Медведева, Стефан Ламбьель, Александра Степанова и Иван Букин.

Искусство Театра ледовых миниатюр, не знающее языкового барьера, объединяет миллионы зрителей разных поколений по всему миру, а обширный репертуар позволяет предложить спектакли, наиболее подходящие к менталитету и культуре страны, где выступает театр: будь то Олимпийский стадион в Саппоро, спортивно-концертный комплекс в Санкт-Петербурге, престижный Пале де Конгресс в Париже, летние парки отдыха в Италии и Флориде, европейский Диснейленд или лед на сцене Театра имени Терезы Карреньо в Венесуэле. Театр ледовых миниатюр – первооткрыватель жанра ледового театра, и он будет продолжать радовать и удивлять свою аудиторию новыми постановками.

Ссылки 
 Официальный сайт театра

Театры, основанные в 1986 году
Фигурное катание в России
Театры Москвы